Негматов — фамилия; имеет женскую форму Негматова.
 Негматов, Алексей (род. 1986) — таджикистанский футболист, игрок сборной Таджикистана, мастер спорта Республики Таджикистан.
 Негматов, Фарход (род. 1989) — таджикский тхэквондист, призёр Азиатских игр.

См. также 
Нигматов